381 км, 381-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
  
 381 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Латвийская железная дорога (Латвия). Код 114447
 381 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога (Киргизия). Код 718015
 381 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 280153